Dominik Bittner (né le  à Weilheim in Oberbayern en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
En 2007, Bittner quitte l'équipe junior de l'EC Bad Tölz pour les Jungadlern Mannheim, où il fait trois saisons dans le championnat junior et est à chaque fois champion. Pour la saison 2010-2011, il obtient une licence pour jouer avec les Heilbronner Falken en 2. Bundesliga.

Lors de la séance de repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey en 2011, il est choisi en  par les Silvertips d'Everett en Ligue de hockey de l'Ouest. Au bout d'une saison, il revient à Mannheim pour la saison 2012-2013. En 2015, il devient champion d'Allemagne avec les Adler.

Bittner participe en 2009 au Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ainsi qu'au Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace. En 2010, lors du Championnat du monde junior, il fait accéder l'équipe allemande en élite et est de nouveau présent en 2011.

Statistiques

En club 

|-
| 2009-2010 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga || 40 || 0 || 2 || 2 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Silvertips d'Everett || LHOu || 68 || 4 || 13 || 17 || 65 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Adler Mannheim || DEL || 42 || 1 || 2 || 3 || 64 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 41 || 1 || 2 || 3 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 21 || 0 || 0 || 0 || 28 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Heilbronner Falken || DEL2 || 13 || 2 || 6 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 45|| 2 || 5 ||7 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 36 || 1 || 4 || 5 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 43||0||5||5||22||1||0||0||0||0
|-
| 2018-2019||Schwenninger Wild Wings ||DEL||42 ||2 ||14 ||16 ||59 ||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020|| Grizzlys Wolfsbourg ||DEL||48 ||8 ||8 ||16 ||24 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||20 ||2 ||6 ||8 ||6 ||9 ||0 ||3 ||3 || 6
|-
| 2021-2022|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL  ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2009 || align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 12 || align="left"|Sixième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|Dixième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"|Première place de la division 1 groupe A
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|Dixième place
|-
| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"| Quatrième place
|-
| 2022|| align="left"|Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 2  ||align="left"| Dixième place

Notes et références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Weilheim in Oberbayern
Défenseur de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022